Holobomolochus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Vervoort 1969. Holobomolochus ingår i familjen Bomolochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Holobomolochus